«Кларенс» () — американский мультипликационный телевизионный сериал, созданный мультипликатором Скайлер Пейдж для телеканала Cartoon Network. В основе сюжета сериала — мальчик по имени Кларенс и два его лучших друга: Джефф и Сумо. Пейдж, бывший сценарист Время приключений и ревизионист Secret Mountain Fort Awesome, разработала серию в Cartoon Network Studios в рамках своей короткой программы развития в 2012 году.

Пилотный эпизод вышел в эфир 17 февраля 2014 после шоу «Hall of Game Awards 2014». Премьера сериала состоялась 14 апреля 2014 года и собрала около 2,3 млн зрителей, опередив по темпам роста популярность сериала в этом же сегменте. Пилот сериала был номинирован на премию «Creative Arts Emmy Award».

4 апреля 2017 года Спенсер Ротбелл подтвердила, что третий сезон шоу будет последним, поскольку Cartoon Network не продлила серию на четвёртый сезон, который закончился 24 июня 2018.

Сюжет 
Шоу фокусируется на повседневной жизни Кларенса Уэндела, весёлого, глупого и энергичного мальчика и его лучших друзей: Джеффа, который более интеллектуальный тип, и Сумо, который часто прибегает к радикальным мерам при решении проблем.

Кларенс живёт со своей разведенной матерью Мэри и её бойфрендом Чедом в вымышленном городе Абердейл, штат Аризона, недалеко от Финикса. Каждый эпизод посвящён повседневным ситуациям и проблемам, с которыми сталкиваются Кларенс и его друзья, а также их повседневным приключениям и жизненному опыту в детстве.

К другим персонажам относятся студенты и преподаватели начальной школы Абердейла, в которой учится Кларенс. Некоторые эпизоды посвящены жизни второстепенных персонажей, таких как граждане Абердейла и одноклассники Кларенса.

Основные персонажи 
 Кларенс Уэндел (англ. Clarence Wendle) — холеричный пухлый 10-летний главный герой мультсериала. Лучший друг Сумо. Глуповатый. Всегда носит зелёную рубашку и синие шорты. Учится в 4 классе. В серии «Кларенс находит подружку» у него была подружка, но потом они стали друзьями. Проявляет симпатию ко всем когда познакомится и кого знает, кроме своей бабушки, которую он не очень сильно любит. У него отсутствуют два передних зуба.
 Райан «Сумо» Сумоуски (англ. Ryan «Sumo» Sumouski) — 9-летний хитрый и грубый, лучший друг Кларенса. Немного задиристый и дикий. Лысый. У него плохие отношения с Джеффом, но Кларенс их всегда мирит. У него «большая» семья. Его настоящий цвет волос горчичный. В пилотном эпизоде он просит подстричь Кларенса его налысо. Влюблён в «Челси», но не хочет в этом признаваться. Хочет добиться внимания со стороны отца. Сумо озвучивает Том Кенни.

 Джеффри «Джефф» Рэнделл (англ. Jeffrey «Jeff» Randell) — 10-летний гений, друг Кларенса. Страдает мизофобией. У него квадратная голова и плохое зрение, хотя он не ходит в очках. Правша. Во всех соревнованиях является судьёй. Он считается перфекционистом. Его воспитывают две женщины. Джефф в некоторых эпизодах считает что он превосходит других. Часто поднимает правую или левую бровь вверх. В эпизоде «Кое что о Джеффе» может считаться главным героем. Иногда он полу-антагонист. Как видно по многим эпизодам, Джефф довольно брезглив, но при этом может справлятся со своими фобиями. Единственный полноценный отличник в классе. У него в детстве была шишка на голове. 6 пальцев на одной из ног, которые он скрывает под накладным .
 Мэри Уэндел (англ. Mary Wendell) — мама Кларенса. В серии «Охота за долларами» выясняется, что она состоит в клубе книголюбов. Парикмахерша, у неё собственная парикмахерская.
 Чед (англ. Chad) — отчим Кларенса. Кларенс думает, что Чед скорее друг, чем отец. Постоянно ищет работу.

Второстепенные персонажи 
 Мелани Бейкер (англ. Melanie Baker) — преподаватель в 4 классе, где учится Кларенс. Одинокая женщина, что выясняется в серии «Гриль по соседству». У неё есть большой кот по имени Бьюфорд Мурзик.
 Перси Дамер (англ. Percy Dahmer) — низкорослый полный мальчик, который говорит высоким голосом. Друг Кларенса.
 Брин (англ. Breehn) — скорее друг Джеффа, чем Кларенса. Такой же гений, как и Джефф.
 Челси Кизикони (англ. Chelsea Keezheekoni) — девочка с кудрявыми волосами. Сумо и Челси тайно влюблены. Её передние зубы вставные.
 Натан (англ. Nathan) — высокий полный мальчик, лучший друг Дастина. Говорит хриплым голосом.
 Дастин Конвей (англ. Dustin Conway) — высокий худой мальчик, лучший друг Натана, занимается карате.
 Джошуа (англ. Joshua) — психопат и несчастный подросток, который ненавидит детей, особенно Сумо, которого называет «Райан».
 Белсон Нолс () — избалованный мальчик из обеспеченной семьи, низкий, кудрявый. В душе добрый, любит дельфинов
 Гилбен () — самый загадочный персонаж, психологически говорит с героями, но зрители его не слышат, зачастую просто стоит, как статуя.
 Джулиан () — чернокожий мальчик, одноклассник Кларенса, на доске почёта имеет 9 звёзд.
 Брэди Браун () — очень застенчивый мальчик, излагает свою точку зрения в мыслях, умный и тихоня, влюблён в Мевис.
 Мэвис () — застенчивая рыжая девочка, она не говорит, она бормочет, вместо обычного разговора, в неё влюблён Брэди, она влюблена в Дастина, боится пожарных гидрантов.
 Мистер Риз (Джеймс Риз) () — толстый мужчина средних лет с усами учитель, зачастую он наблюдает за детьми, которых оставили после уроков. Обожает пончики и кофе, его не считают серьёзным, но в серии «Лодка мечты» показано, что он действительно желает своим ученикам всего хорошего. Оказывает знаки внимания мисс Бейкер. В прошлом он полицейский. Его озвучил сам создатель сериала Скайлер Пейдж.
 Бренда Шуп (мисс Шуп) () — полная женщина средних лет, учитель, зачастую смотрит за детьми на площадке во время перемен. У неё светлые волосы, которые на самом деле парик. Она дружит вне школы с Мелани Бейкер, что выясняется в серии «Гриль по соседству». Безответственно относится к детям, варит бобы.

Эпизоды

История создания 
В начале 2013 года, Кларенс был анонсирован вместе с другими сериями.
Шоу было создано Скайлером Пейджем, бывшим раскадровщиком фильма Время приключений и ревизионистом фильма Secret Mountain Fort Awesome.
Он является четвёртым создателем в сети, окончившим California Institute of the Arts, а в возрасте 24 лет он также самый молодой.
В рамках их короткой программы развития в 2012 году шоу было разработано Cartoon Network Studios; ещё четыре проекта: Вселенная Стивена, По ту сторону изгороди, Вся правда о медведях и Да здравствует королевская семья также стали результатом этой инициативы.

Пейдж, вместе с креативным директором Нельсоном Боулзом, задумал шоу в CalArts. Этот вопрос был также рассмотрен, когда Пейдж был принят на работу в «Мультсетевые студии». Экипаж из двух-трех человек отполировал пилотный эпизод; после того, как он был снят, на работу были приняты от 30 до 35 сценаристов, сценаристов, ревизионистов, колористов и дизайнеров. В то же время, анимация передается Южной Корее через сайт Saerom Animation. Пейдж объяснил, что самая трудная часть производства идет в ногу, особенно там, где после завершения эпизода нужно начинать все сначала. Он назвал это «захватывающим», но «очень сложным».

По словам писателя Спенсера Ротбела, шоу было создано в натуралистическом тоне, подобно мультфильмам 1990-х годов, в сочетании с более современным чувством. При таком натурализме писатели могут ссылаться на произведения, которые вдохновляли их или вписывались в жанр того или иного эпизода. В конечном счете, он считал, что речь идет о «расширении прав и возможностей детей и развлечениях». Ротбел также избегает «высиживания» одного типа историй, и в то время как одни сюжеты в основном основаны на характере, другие «основаны на одной идее, которая, по нашему мнению, действительно смешная». Вдохновение также пришло из шоу Peidj смотрел в детстве, которое ссылалось на более острые и уважаемые ситуации. Несмотря на это, элементы фантазии разрешены, и что передача обоих несовместимых друг с другом была одной из техник, которой он особенно наслаждался. Боулз отметил, что художественное направление требует непоследовательного дизайна персонажей, чтобы избежать необходимости идеально вписывать макет во вселенную — результат того, что он называет «эффектом Симпсоны» Внимание также уделяется фоновым персонажам для того, чтобы расширить разнообразие сюжета и вселенной..

Логотип 
Логотип мультсериала менялся 2 раза:
 Первый раз в пилотном эпизоде
 Второй раз в 1 серии и т. д. В итоге был выбран именно последний вариант.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мультсериала Кларенс  на русском языке.

Мультсериалы США, запущенные в 2014 году
Мультсериалы США, завершённые в 2018 году
Мультсериалы канала Cartoon Network
Мультсериалы на английском языке